Креслиньш () — латышская фамилия. Известные носители:

 Креслиньш, Карлис Антонович (род. 1945) — латвийский военный и политический деятель, бригадный генерал.
 Креслиньш, Освальд (1911—1974) — советский актёр и режиссёр, заслуженный артист ЛССР.